7-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 1998 році. Титул чемпіона Росії вшосте здобув футбольний клуб Спартак.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Зеніт взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Росії 1998—1999.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
1998 у Росії
Росія